Змагання з плавання на 200 метрів вільним стилем серед жінок на Олімпіаді 2016 року відбулися 8 і 9 серпня на Олімпійському водному стадіоні.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

200 метрів вільним стилем (жінки)